Vagris ist der Familienname der folgenden Personen:

 Axel Vagris, Pseudonym/Künstlername von Heinz-Jürgen Gottschalk 
 Jānis Vagris (* 1930), lettisch-sowjetischer Politiker
 P. G. Vagris, indischer Evangelist, Bibelforscher und Autor